

Geografia
 Alegria – comune del Brasile nello stato del Rio Grande do Sul
 Alegría – distretto della Costa Rica nel cantone di Siquirres
 Alegria – municipalità delle Filippine nella provincia di Cebu
 Alegria – municipalità delle Filippine nella provincia di Surigao del Norte
 Alegria – comune del dipartimento di Usulután, in El Salvador
 Alegría-Dulantzi – comune spagnolo

Musica
 Alegría – album di Wayne Shorter
 Alegría (al prurale: alegrías) – forma musicale del flamenco

Altro
 Alegría – spettacolo del Cirque du Soleil

Pagine correlate
 Allegria